A bengázi csata két összecsapást is jelenthet, amelyekre a Líbiai polgárháború idején került sor:
Első bengázi csata - 2011. február 17. - 20. között.
Második bengázi csata - 2011. március 19. - 20. között.